La Révolution française (film) - film uit 1989 van Robert Enrico en Richard T. Heffron
 La Révolution française (1911) - stomme film uit 1911 van Louis Feuillade
 La Révolution Française (rockopera) - Franse rockopera
 La Révolution française (dagblad) - Frans dagblad

Zie ook
 Franse Revolutie